Francja:
 Ingenheim – miejscowość

Niemcy:
 Ingenheim – dzielnica gminy Billigheim-Ingenheim w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Billigheim-Ingenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße